Sam Phillips peut désigner :

 Sam Phillips (1923-2003), un producteur et découvreur de musique américain ;
  (né en 1962), une actrice, chanteuse et compositrice américaine ;
  (né en 1966), un mannequin et disc jockey américain ;
  (né en 1984), un acteur britannique.

Voir aussi